Mesić je hrvatsko praplemsko prezime i prezime sljedećih osoba:

 Jasen Mesić (1972.), hrvatski političar
 Marko Mesić (1640. – 1713.), hrvatski svećenik i ratnik
 Marko Mesić (1901. – 1982.), topnički časnik 
 Matija Mesić (1826. – 1878.), povjesničar
 Milan Mesić (1948. – 2016.), hrvatski sociolog
 Stjepan Mesić (1934.), hrvatski političar i bivši predsjednik Republike Hrvatske

Mjesta:
 Mesic je grad u Sjevernoj Karolini (SAD)
 Mesić naselje kraj Vršca u Vojvodini
 Mesić je manstir u Vojvodini

 Hrvatska prezimena